Rätzel bezeichnet:
 Rätzel, zusammengewachsene Augenbrauen 

Rätzel ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Konrad Rätzel (1672–1754), deutscher Apothekenlaborant
 Fritz Rätzel († 1941), deutscher Unternehmer
 Karin Rätzel (* 1947), deutsche Politikerin (SPD), Oberbürgermeisterin von Cottbus